Baraj puede referirse a:

 Bernardo Baraj (1944-), un músico saxofonista argentino;
 Marcelo Baraj (1971-), un músico baterista argentino.